Elbow (« coude » en anglais) peut faire référence à :
 Elbow, un groupe de rock originaire d'Angleterre.

Voir aussi 

  (2007), le troisième album du groupe The Mess Hall ;
 tennis elbow, un trouble musculosquelettique du coude, caractérisé par une inflammation douloureuse des structures situées à proximité de l'épicondyle latéral, petite saillie osseuse à la partie latérale de l'épiphyse distale de l'humérus.

Toponyme 

 Elbow, village situé au Saskatchewan ;